Центральная автобусная станция Тель-Авива () — главный автовокзал в Тель-Авиве.
Расположен на юге города, на улице Левински, 108, открыт 18 августа 1993 года. Занимает площадь 230 тыс. кв. м.

Известен также как Новый автовокзал, поскольку долгое время существовал Старый центральный автовокзал. Помимо Нового автовокзала, есть другие терминалы, обслуживающие меньший поток автотранспорта.

К автовокзалу примыкает довольно сложная система мостов, дорог и развязок, призванная обеспечить свободное движение транспорта с различных площадок станции.

Недалеко от автостанции расположена ж/д станция HaHagana ().

История 
Строительство началось 14 декабря 1967 года. В 1976 — 83 гг. был перерыв в строительстве, которое было возобновлено в 1983 году с участием подрядчика Мордехая Йоны и архитектора Яэль Ротшильд. Станция вступила в строй 18 августа 1993. На церемонии открытия присутствовали тогдашние премьер-министр Ицхак Рабин и мэр Тель-Авива Шломо Лахат.

Станция была построена как шестиэтажная, и планировалось, что автобусы будут прибывать на все 6 этажей. В действительности, только 4 из 6 этажей использовались как автобусные терминалы. В 2002 году маршруты с двух нижних этажей были перенаправлены на добавленный 7-й этаж, что уничтожило все оставшиеся бизнесы на этих этажах и повредило бизнесам на третьем..

В январе 2012 владельцы станции объявили о её банкротстве.

Маршруты 
Дан: 4, 5, 34, 50, 51, 52, 60, 70, 127

Эгед: 84, 90, 91, 97, 96, 112, 163, 201, 226, 300, 301, 310, 303, 389, 390, 394, 395, 405, 468, 501, 502, 504, 521, 524, 525, 531, 561, 567, 571, 565, 570, 641, 642, 784, 808, 819, 821, 823, 826, 830, 835, 841, 842, 845, 843, 844, 849, 846, 848, 852, 872, 910, 921

Кавим: 36, 37, 71, 68

Галерея

Примечания 

Транспорт Тель-Авива
Здания и сооружения Тель-Авива
Автостанции и автовокзалы Израиля